Elosegui oder Elósegui ist der Familienname folgender Personen:

 María Elósegui (* 1957), spanische Philosophin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Rubén Elosegui (1925–1991), argentinischer Bildhauer und Maler